Роберт Гарді:</noinclude>

 Роберт Гарді ( 1956 р.) — американський футболіст;
 Роберт Гарді ( 1980 р.) — член групи Франц Фердінанд у Глазго;
 Роберт Гарді ( 1936 р.) — англіканський єпископ;
 Роберт Гарді (1902—1973) — бібліограф, ботанік і письменник;
 Тімоті Сідні Роберт Гарді (1925—2017) — англійський актор, який заграв багато ролей у театрі, кіно та на телебаченні, зокрема серії фільмів про Гаррі Поттера, нагороджений Орденом Британської імперії.
 Роб Гарді — американський кінорежисер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок